Osoby o tym nazwisku:
 Adam Ślusarczyk – greckokatolicki duchowny
 Artur Ślusarczyk – polski hokeista
 Bronisław Ślusarczyk – polski naukowiec
 Franciszek Ślusarczyk – polski nauczyciel i działacz polityczny
 Franciszek Ślusarczyk – polski duchowny rzymskokatolicki
 Ignacy Ślusarczyk – polski poeta ludowy
 Jan Ślusarczyk – polski rzeźbiarz, malarz i pedagog
 Mariola Ślusarczyk – polska biegaczka
 Piotr Ślusarczyk – polski polityk i publicysta
 Urszula Ślusarczyk – polska malarka